Armes secrètes (titre original : Q Planes), film britannique de Tim Whelan, sorti en 1939.
Armes secrètes,  épisode de série TV de 1966 de Sobey Martin.
Les Armes secrètes, recueil de 11 nouvelles de Julio Cortázar, publié en 1959.
Koh-Lanta : Les Armes secrètes,  édition régulière de l’émission Koh-Lanta, diffusée en 2021.